Miejscowości w USA:
 Springville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie St. Clair
 Springville – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Springville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Springville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Springville – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Utah
 Springville – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Tazewell
 Springville – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
Gminy w USA:
 Springville (ang. Springville Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wexford
 Springville (ang. Springville Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
 Springville (ang. Springville Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams